Adrian Cristea se poate referi la:
 Adrian Cristea (n. 1936), un opozant al regimului comunist
 Adrian Cristea (n. 1983), un jucător român de fotbal